Belles Lettres steht für:

 Belles Lettres, französisch für „schöne Literatur“, Begriff des Buchmarkts
 Belles-Lettres, Schweizer Studentenverbindung, siehe Société d’Étudiants de Belles-Lettres